Evroliga je mednarodno klubsko košarkarsko tekmovanje v katerem sodelujejo najboljši evropski klubi. V Sezoni 2006-2007 je sodelovalo 24 klubov iz trinajstih držav. Žreb za skupine je potekal 14. septembra 2006 v grških Atenah, kjer je potekalo tudi finale. Tekmovanje se je pričelo 24. oktobra 2006 s tekmo Panathinaikos - DKV Joventut. Zaključilo se je 6. maja 2007 s finalno zmago Panathinaikosa z rezultatom	93 – 91	nad ruskim CSKA-jem.

Redna sezona

Skupina A

Skupina B

 Union Olimpija je končala v rednem delu Evrolige

Skupina C

Top 16

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Četrtfinale

Četrtfinale 1

Četrtfinale 2

Četrtfinale 3

Četrtfinale 4

Final Four

Polfinala

Polfinale 1

Polfinale 2

Za tretje mesto

Finale

 Najkoristnejši igralec (MVP) lige — Theodoros Papaloukas, CSKA Moskva

 Najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja — Dimitris Diamantidis, Panathinaikos

2006-07

2006 v športu
2007 v športu